Akira Yamanouchi (1921-1993), un acteur japonais ;
 Haruhiko Yamanouchi, né en 1946, un acteur japonais ;
 Shin Yamanouchi, un illustrateur et character designer japonais.

Voir aussi 
 Mot de Yamanouchi, une suite d'entiers positifs en mathématiques ;
 Yamanouchi, un bourg situé dans la préfecture de Nagano, au Japon.